Chorągiew husarska prywatna Pawła Niszczyckiego
 Chorągiew kozacka prywatna Pawła Niszczyckiego